Марк Артурович Орлов (настоящая фамилия Шу́льман; 1918, Саратов — 1983, Москва) — советский , специалист по архитектуре туристских зданий и комплексов.

Биография 
Марк Артурович Орлов (фамилия при рождении Шульман) родился в семье театрального актёра Артура Григорьевича Шульмана (сценический псевдоним Орлов; 1891—1956), впоследствии административного работника театров им. В. Э. Мейерхольда, им. К. С. Станиславского, Центрального детского театра; и оперной певицы (колоратурное сопрано) Эмили Марковны Орловой (урождённой Гринчук, 1900—1993), уроженки Одессы, под сценическим псевдонимом «Эмиль Маркова» выступавшей в театре Н. Н. Соловцова в Киеве (1917—1926), оперной студии В. И. Немировича-Данченко (с 1928 года), театра К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (после их объединения в 1941 году и до 1952 года). 

Детские годы провёл в Киеве, в 1931 году переехал с родителями в Москву, где отец был принят в Театр им. Вс. Мейерхольда, а мать в Музыкальный театр-студию В. И. Немировича-Данченко. Окончил Московский архитектурный институт (МАрхИ) в 1947 году.

В 1950-е годы был научным руководителем Хорезмской археологической экспедиции в Средней Азии. Работал в институте «Моспроект» и директором ЦНИИЭП торговых зданий и туристических комплексов (1970-е гг.).

Участник Второй мировой войны, награждён орденом Красной Звезды. Заслуженный архитектор РСФСР (1975). Лауреат премии Совета Министров СССР (1976) и Государственной премии РСФСР (1978).

Основные работы 
 Экспериментальный проект жилого дома с малометражными квартирами (Москва, ул. Новослободская, 1958) — участник проекта.
 Городской торговый центр Ульяновска — Дом торговли и быта (1967) — автор проекта комплекса.
 Проектное задание комплекса предприятий туристского центра в Суздале (автор, совместно с арх. М. В. Посохиным и группой участников) — 1967.
 Проект главного туристского комплекса в туристическом центре Суздаля (1968, совместно с Ю. В. Ранинским, В. И. Косаржевским и другими). Гостиница на 400 мест, ресторан на 500 мест, мотель и кемпинг — 600 мест, станция технического обслуживания, администрация и др.)
 Проект гостиницы на территории Покровского монастыря в Суздале (1969) — автор.
 Комплекс Дома быта с Дворцом бракосочетания в городе Запорожье (1970) — автор.
 Проект ресторана «Русская деревня» — Владимир (1969) — автор.
 Крытый рынок в Тольятти (1970).
 Туристский комплекс на 2500 мест — Дагомыс (б. Сочи). Принят для строительства югославскими фирмами, начало строительства (1975, совместно с Мординцевой Н. А. и Губаревичем О. К.)
 Проект экспериментального здания общежития из укрупнённых элементов в городе Раменское (1977) — автор с группой.
 Универмаг в Кишинёве площадью 10500 м² (1975) — автор с группой.
 Схема туризма по городам России «Золотое кольцо»
 В 1966 году М. А. Орлов с архитекторами Мордвинцевой и Губаревичем разработали проект городского мотеля, признанного изобретением (Авт. свидетельство № 225.416 12/УI-1968 г.).
 В 1969 году М. А. Орлов разработал проекты подземных переходов с размещением в них торгово-бытовых предприятий (3 экспериментальных проекта для Москвы).

Публикации 
 Орлов, Марк Артурович. Крупные торговые здания Швеции. Москва, 1971. УДК 711.552:725.21(-87)+725.21(-87)
 Орлов, Марк Артурович. Как выбрать оптимальный проект магазина. Москва. УДК 725.211.011
 М. А. Орлов, В. В. Вержбицкий, И. Р. Федосеева. Организация и размещение городской торговой сети — М. : Экономика, 1980. — 120. : ил. — Б. ц. ГРНТИ 67.25.19 УДК 711.552 658.6
 Орлов, Марк Артурович. Крупные туристские центры. М. : Стройиздат, 1983. — 159. : ил. — Библиогр.: с. 155—156 (65 назв.). — Б. ц. ГРНТИ 67.25.21 УДК 711.455

Примечания

Литература
 Berkovich Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 4. Modernized Socialist Realism: 1955—1991. Weimar und Rostock: Grünberg Verlag. 2022. С. 86. .

Ссылки 
 Статья М. Орлов в ARTRU.INFO
 Книги М. Орлова на сайте ВКФ

Сапёры Великой Отечественной войны
Выпускники МАРХИ